Die Citi Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 28. Juli bis 3. August 2014 in Washington, D.C., stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Kitzbühel der Bet-at-home Cup Kitzbühel gespielt, der jedoch im Gegensatz zu den Citi Open, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehört, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehört. In Washington fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2014 fand am 26. und 27. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Citi Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Washington, D.C.